ЗОФ — аббревиатура:

Заводы 

 ЗОФ — Златоустовская оружейная фабрика

Персоны 

 Зоф, Вячеслав Иванович (1889—1937) — советский военный и государственный деятель.